

Géographie 
 Leni est une ville de Sicile

Nom de famille 
 Paul Leni (1885-1929), cinéaste allemand

Prénom 
 Leni Escudero (né en 1932), chanteur français d'origine espagnole
 Leni Riefenstahl (1902-2003), photographe allemande de l'époque nazie et de l'après-guerre

 Leni Stern (née en 1952) musicienne de jazz allemand
 Leni Björklund (née en 1944), femme, militante du Parti social-démocrate des travailleurs
 Leni Hoffmann (née en 1962), artiste allemande

Homophone 
 Lenny
 Lény
 Lennie

Culture 
 Leni, chanson de Placebo
 LENI, groupe

Télévision 
 Leni (série télévisée) de Lambis Zaroutiadis diffusée en 2003.